26 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 41 шахматной олимпиады с 1 по 14 августа в норвежском городе Тромсё.

В турнире приняли участие 673 шахматистки из 136 команд. Норвегия, как страна принимающая турнир, была представлена тремя командами.

Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут на последующие ходы. За каждый ход игроку добавляется 30 секунд.

При равенстве очков у нескольких команд их места определялись по трем критериям: коэффициенту Бергера, индивидуальному количеству очков, сокращенному коэффициенту Бухгольца.

Победители олимпиады — сборная России, для которой эта победа стала третьей подряд. Серебряные медали завоевали китайские шахматистки, а бронзу — сборная Украины.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 КО — командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение)
 КБ — коэффициент Бергера
 ИО — индивидуальные очки (сумма очков, набранных всеми шахматистками. 1 за победу шахматистки, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 сБХ — Сокращенный коэффициент Бухгольца
 Жирным шрифтом выделено место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистками.

Составы команд призёров

Индивидуальные медали 

Итоговая таблица учитывает участниц, сыгравших как минимум 8 партий.

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица
 Все партии олимпиады в базе Chessgames
 Официальная страница олимпиады в Twitter

Шахматные олимпиады
2014 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Норвегии
Шахматы в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2014 году
Август 2014 года
Спорт в Тромсё